23-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1982 () проводился в городе Реджайна (Саскачеван) c 27 февраля по 6 марта 1982 года. В провинции Саскачеван чемпионат проводился в 3-й раз, в Реджайне — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1982, который состоялся в марте 1982 в городе Женева (Швейцария).

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Манитоба (скип Dorothy Rose). 3-е место разделили проигравшие в полуфиналах команды, представлявшие провинции Британская Колумбия (скип Barbara Parker) и Саскачеван (скип Arleen Day).

Впервые турнир стал именоваться как «Scott Tournament of Hearts», поскольку с 1982 генеральным спонсором чемпионата стала компания Kruger Products, более известная в Канаде под названием Scott Paper Limited, когда она была канадским подразделением крупнейшего в мире производителя и продавца бытовых гигиенических и чистящих средств (туалетная бумага и т.п.), концерна Scott Paper Company.

Впервые на чемпионате определялась «Команда всех звёзд» () и вручался приз за спортивное мастерство (см. Награды).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 11 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где в полуфиналах 1-я команда играет с 4-й, а 2-я с 3-й. Победители полуфиналов встречаются в финале, матч за 3-е место не проводится.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1982 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1982 года названный в честь Джойс Макки (), получила Кэрол Томпсон () (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 1982 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1982 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1982

1982
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 1982 году